Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016 – 23. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 16 lipca 2016 roku w Courchevel, a zakończyła 2 października 2016 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało 13 konkursów, w tym 12 indywidualnych oraz jeden drużynowy mężczyzn. Nie zaplanowano konkursów drużynowych mieszanych. Tytułu sprzed roku bronił Kento Sakuyama.

W 2016 roku po jednym sezonie przerwy do terminarza Letniego Grand Prix powróciły zawody w Klingenthal na obiekcie Vogtland Arena.

Zwycięzcą cyklu został Maciej Kot.

Ostateczny kalendarz Letniego Grand Prix 2016 został zatwierdzony w czerwcu 2016 roku podczas kongresu FIS w Cancún.

Zaplanowane na 17-18 września zawody Letniego Grand Prix w Ałmaty zostały odwołane z powodu przesunięcia przez władze miasta funduszy na organizację Zimowej Uniwersjady 2017.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2016 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2016

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2016

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Liderzy klasyfikacji generalnej LGP

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2016. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2016/2017 składał się z 6 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 16 lipca do 28 sierpnia, natomiast drugi od 10 września do 2 października i w jego skład wchodzą 4 konkursy.

Grupa narodowa 
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia